

Cinema
Io e la vacca (Go West) – film del 1925 diretto da Buster Keaton
I cowboys del deserto (Go West) – film del 1940 diretto da Edward Buzzell

Musica 
Go West – gruppo musicale britannico
Go West – album dei Village People del 1979
Go West – singolo dei Village People del 1979 (con cover dei Pet Shop Boys nel 1993)
 Go West – traccia dell'album Dreamtime dei The Cult del 1984
Go West – album dei Go West del 1985
Go West – traccia dell'album Whip-Smart di Liz Phair del 1994

Giochi 
 Go West - gioco da tavolo di Leo Colovini